Ла Палма Куата има више значења:

 Ла Палма Куата (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма Куата (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палма Куата (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма Куата, Ла Палма (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику